

Ліберал — місто, штат Канзас
 Ліберал — місто, штат Міссурі

Див. також 
 Лібералізм